Cottonwood Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood Butte (Idaho County, Idaho, 1740 m)	
 Cottonwood Butte (Idaho County, Idaho, 2841 m)